Cet article recense les étoiles situées dans la constellation des Voiles, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Voiles
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 
 
  (consulté le 21 mai 2021)

Voiles